Lukman Haruna (Jos, 4 de dezembro de 1990) é um futebolista profissional nigeriano, meio campista, atua no Anzhi Makhachkala.

Títulos 
 Dínamo de Kiev
 Copa da Ucrânia: 2013-14

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nigéria
Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Futebolistas do Futbolniy Klub Anji
Futebolistas do Astana Futbol Kluby
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010